Il gruppo dell'ottrélite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'ottrélite 
 Carboirite
 Cloritoide
 Magnesiocloritoide
 Ottrélite

Note 

Ottrélite